Богома́зов — російське прізвище. Відомі носії:

 Богомазов Андрій Юрійович (* 15 липня 1989) — український футболіст, півзахисник.
 Богомазов Дмитро Михайлович (1964) — режисер.
 Богомазов Олександр Костянтинович (1880, Ямпіль — 1930, Київ) — живописець, графік.
 Богомазов Юрій Андрійович (1936, Баку — 1998, Київ) — артист балету, заслужений артист УРСР (1977).

Російські прізвища